In 1960 werd het 55ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs van de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 24 juli tot 18 december. America werd de kampioen.

Eindstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1960